Њитрица може бити:

 Њитрица (река), река у Словачкој
 Њитрица (Прјевидза), насељено место у округу Прјевидза, Тренчински крај, Словачка Република